Boa Vista (Leiria), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Leiria
 Boa Vista (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Roraima
 Boa Vista (Roraima), een gemeente en de hoofdstad van de Braziliaanse deelstaat Roraima
 Boa Vista (Paraíba), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Boa Vista (Kaapverdië), een Kaapverdisch eiland en gemeente

Zie ook
Boavista (doorverwijspagina)